Vietri puede referirse a:

Vietri di Potenza, un municipio italiano de la provincia de Potenza, región de Basilicata; o
Vietri sul Mare, un municipio italiano de la provincia de Salerno, región de Campania.